Янніс Паріос (, * 8 березня 1946, Парос) — грецький співак, викоанавець сучасної лаїки.

Музичну кар'єру розпочав 1969 року. Сам пише музику та вірші для своїх пісень, які пізніше перекладались на інші європейські мови та інтерпретувались в різних країнах по всьому світу. Його музика використовувалась в театральних постановках, радіо- та телевізійних шоу.

Своєю кар'єрою співачки Яннісу Паріосу завдячує кіпріотська, а нині і грецька співачка Деспіна Олімпіу.

Дискографія 

 Ομώνυμο (1971)
 Τι θέλεις να κάνω (1972)
 Που θα πάει που (1974)
 Έρχονται στιγμές (1975)
 Τώρα πια (1976)
 Μη φεύγεις μη (1977)
 Να γιατί σ' αγάπησα (1978)
 Θα με θυμηθείς (1979)
 Σε χρειάζομαι (1980)
 Ένα γράμμα (1981)
 Τα νησιώτικα (1982)
 Όταν βραδιάζει (1983)
 Πιο καλή η μοναξιά (1984)
 Εγώ κι εσύ (1985)
 Ξαρχάκος-Πάριος (1986)
 Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του (1987)
 Όλα για τον έρωτα (1987)
 Τα ερωτικά του '50 (1988)
 Η παράσταση αρχίζει (1989)
 Σαν τρελό φορτηγό (1989)
 Κι εγώ μαζί σου (1990)
 Επίθεση αγάπης (1991)
 Επαφή (1992)
 Τα νησιώτικα 2 (1993)
 Πάντα ερωτευμένος (1993)
 Βίος ερωτικός (1993)
 Παρέα με τον Χάρη (1994)
 Η μοναξιά μες απ' τα μάτια μου (1995)
 Τύψεις (1997)
 Τόσα γράμματα (1998)
 Δώσε μου λιγάκι ουρανό (1999)
 Πάριος Έρωτας (2000)
 O Ερωτικός Θεοδωράκης (2001)
 Άλλη μια φορά (2001)
 Μια βάρκα να πας απέναντι (2002)
 Το καλό που σου θέλω (2003)
 Μια συνηθισμένη μέρα (2003)
 Δε γυρίζω πίσω (2005)
 Τα Ντουέτα Του Έρωτα (2006)
 Το ρεσιτάλ μιας φωνής (2007)
 Που πάμε μετά (2008)
 Συμπέρασμα ένα (2009)
 Tα Κομμάτια Της Ψυχής Μου (2010)

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Біографія

Грецькі композитори
Грецькі співаки